Achternaam
 De Bruyne, Nederlandse en Vlaamse achternaam

Bouwwerk
 Woning Pieter De Bruyne, woning in de Belgische stad Aalst

Personen met de achternaam De Bruyne
 Arthur De Bruyne, Belgisch historicus
 August De Bruyne, Belgisch syndicalist en politicus
 Charlotte De Bruyne, Belgisch actrice
 Edgard De Bruyne, Belgisch hoogleraar en politicus
 Fred De Bruyne, Belgisch wielrenner en sportjournalist
 Hector De Bruyne, Belgisch politicus
 Henri De Bruyne, Belgisch atleet
 Henri De Bruyne, Belgisch militair
 Kamiel De Bruyne, Belgisch programmamaker
 Kevin De Bruyne, Belgisch voetballer
 Kris De Bruyne, Belgisch zanger
 Lucien De Bruyne, Belgisch kanunnik, prelaat en archeoloog
 Mattheus de Bruyne, Nederlands marineofficier
 Menno de Bruyne, Nederlands politicus
 Michiel De Bruyne, Belgisch schrijver en heemkundige
 Pieter De Bruyne, Belgisch kunstenaar, designer en interieurarchitect
 Rykel de Bruyne, Nederlands malacoloog
 Victor De Bruyne, Belgisch politicus
 Willem Jan de Bruyne, Nederlands marineofficier

Sport
 Memorial Fred De Bruyne, Belgische wielerwedstrijd

Zie ook 
 Debruyne (doorverwijspagina)